Black River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Black River Township (Independence County, Arkansas)
 Black River Township (Lawrence County, Arkansas)
 Black River Township (Minnesota)
 Black River Township (Butler County, Missouri)
 Black River Township (Reynolds County, Missouri)
 Black River Township (Wayne County, Missouri)